Бацашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Бацашвили, Григорий Михайлович (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бацашвили, Мариам (род. 1993) — грузинская пианистка.